Артём Сергеевич Вшивков (10 ноября 1986, Первоуральск, Свердловская область, СССР) — российский и казахстанский спортсмен (хоккей с мячом).

Биография 

Хоккеем с мячом начал заниматься в Первоуральске. 
Тренеры - О.Матвеев, С.Ешпанов, А.Мальцев. 
Выступал за команды: 
Уральский Трубник (Первоуральск) - 2004-2010, 2021-н.вр. .
СКА-Нефтяник (Хабаровск) - 2011. 
Сибсельмаш (Новосибирск - 2012-2020. 

Участник чемпионатов мира в составе сборной Казахстана - 2017, 2018, 2019 г. (15 игр = 17 мячей). 
Участник кубка Чемпионов (Эдсбюн) - 2006-2007, 2009-2014 г. (32 игры = 25 мячей). 
Участник кубка Мира - 2007, 2008 г. (9 игр = 2 мяча). 

1 мяч забил в 12 игре 15 января 2005 года, в выездной игре с командой Локомотив (Оренбург) (6:2), на 89 минуте с передачи Александра Воронковского. 
50 мяч забил в 128 игре 15 февраля 2009 года, в выездной игре с командой Динамо (М) (5:17), на 84 минуте с передачи Олега Хайдарова. 
100 мяч забил в 225 игре 5 марта 2012 года, в выездной игре с командой Старт (4:5), на 64 минуте.  
150 мяч забил в 321 игре 29 ноября 2015 года, в домашнем матче с командой Родина (6:6), на 70 минуте с 12 метрового. 
200 мяч забил в 402 игре 22 декабря 2018 года, в домашнем матче с командой Байкал-Энергия (6:6), на 71 минуте с 12 метрового. 
250 мяч забил в  478 игре 18 декабря 2021 года, в выездной игре с командой Мурман (6:4), на 33 минуте с передачи Ярослава Петровского.

Достижения 

 Финалист кубка России - 2013. 
 Выступал за юношеские сборные России. 
 Чемпион мира среди младших юношей - 2002. 
 Чемпион мира среди старших юношей - 2003.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 20 / 18 команд 

  Чемпионат России                Кубок России
  1.Волга             = 32 мяча   1.Кузбасс             = 11
  2.Родина            = 28        2-4.Уральский трубник =  7
  3.Кузбасс           = 27        2-4.Сибсельмаш        =  7
  4.Байкал-Энергия    = 22        2-4.Байкал-Энергия    =  7
  5.СКА-Нефтяник      = 17        5.СКА-Нефтяник        =  6      
  6-7.Динамо М        = 16        6-8.Волга             =  5 
  6-7.Старт           = 16        6-8.Зоркий-2          =  5
  8.Водник            = 14        6-8.Родина            =  5
  9-10.Зоркий         = 13        9-11.Ак Барс-Динамо   =  4    
  9-10.Сибсельмаш     = 13        9-11.Локомотив Ор     =  4
 11.Енисей            = 12        9-11.сборная Россия-2 =  4
 12.Ак Барс-Динамо    = 11       12-15.Водник           =  3
 13.Уральский трубник = 10       12-15.Енисей           =  3
 14-15.Строитель С    =  9       12-15.Динамо М         =  3
 14-15.Мурман         =  9       12-15.Студентческая
 16.Локомотив Ор      =  7             сборная России   =  3
 17.Саяны             =  5       16-18.Старт            =  2
 18-19.Лесохимик      =  2       16-18.Саяны            =  2
 18-19.ХК Боровичи    =  2       16-18.Молодёжная
 20.СКА-Свердловск    =  1             сборная России   =  2

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 137 играх 
по 2 мяча забивал в 42 играх 
по 3 мяча забивал в 15 играх 
Свои 266 мячей забросил в 194 играх, в 299 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 36 играх 
по 2 мяча забивал в 11 играх 
по 3 мяча забивал в 4 играх 
по 4 мяча забивал в 3 играх 

Свои 82 мяча забросил в 54 играх, в 76 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте Уральский трубник
 Профиль на сайте СКА-Нефтяник (архив)
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»